Kilz ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Werner Kilz (* 1943), deutscher Journalist 
 Werner Kilz (1931–2007), deutscher Schriftsteller und bildender Künstler